Pin nebo PIN může být

 PIN – akronym z anglického personal identification number, což znamená osobní identifikační číslo;
 pin – termín pro vývod elektronické součástky, obvykle integrovaného obvodu;
 Pin (Chej-lung-ťiang) – okres v Charbinu v čínské provincii Chej-lung-ťiang;
 Pin (Šen-si) – okres v městské prefektuře Sien-jang v čínské provincii Šen-si.